95 километр — остановочный пункт на линии Карламан — Мурапталово Башкирского региона Куйбышевской железной дороги. Находится в деревне Софьино Белоозерского сельсовета Гафурийского района.

Расположение и инфраструктура 

Остановочный пункт расположен в деревне Софьино. В 130 метрах к западу от платформы расположена автодорога 80Н-103. В 550 метрах к востоку от платформы по дороге (около 7 минут пешком) расположен берег крупного озера Аккуль (Белое озеро).

Остановочный пункт имеет одну боковую низкую платформу. Вокзала и железнодорожных билетных касс нет. Коммерческие операции, осуществляемые по станции: посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Приём и выдача багажа не производятся.

Дальнее сообщение 
Пассажирские поезда № 371/372 Уфа - Андижан и № 381/382 Уфа - Ташкент на о.п. 95 км не останавливаются.

Пригородное сообщение 
О.п. 95 км является промежуточным для всех пригородных поездов. Пригородное сообщение осуществляется рельсовыми автобусами РА1 и РА2. По состоянию на март 2020 года остановку на о.п. 95 км имеют поезда:
 Стерлитамак — Карламан (ежедневно, 1 пара поездов, время в пути от/до Стерлитамака - около 1 часа 8 минут, от/до Карламана - 59 минут - 1 час 4 минуты)
 Стерлитамак — Уфа (ежедневно, 1 пара поездов, время в пути от/до Стерлитамака - около 1 часа 8 минут, от/до Уфы - 2 часа 26 минут - 2 часа 32 минуты) 

Текущее расписание пригородных поездов по остановочному пункту 114 км можно посмотреть здесь:

Примечания

Ссылки 
 Остановочный пункт 95 км на OpenStreetMap
 Паспорт остановочного пункта 95 км на проекте "Фотолинии"
 Расписание движения пригородных поездов по о.п. 95 км

Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Гафурийского района